Existen dos autorretratos de Goya del año 1815:
El que se conserva en el Museo del Prado: Autorretrato de Goya de 1815 (Museo del Prado).
El que se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: Autorretrato de Goya de 1815 (Academia de San Fernando).